Дорнешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Дорнешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Дорнешть.
 Дорнешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Костіша.